Соревнования по стрельбе на летних Олимпийских играх 1972 года прошли в Мюнхене с 27 августа по 2 сентября. Участвовали 397 спортсменов (393 мужчины и 4 женщины) из 71 страны, которые соревновались за 8 комплектов медалей.

38-летний шведский дебютант Олимпийских игр Рагнар Сканокер выиграл золото в стрельбе из пистолета на 50 метров.

Медали

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Технический комитет и судьи 
Президент UIT —  Курт Хаслер

Генеральный секретарь UIT —  Эрнст Циммерман

Технические делегаты —  Т. Икута,  М. Типа

Жюри:
  А. Барани
  Георгис Вихос
  Ч. Механна
  Альфред Михаэлис
  Джерри Палмер

Судьи:

  М. Бакстер
  К. Бар
  Гаврила Барани
  
  Питер Гарретт
  Т. Д. Гиллмор
  Поуль Глеснер
  Х. Каленберг
  Йёста Клингспор
  Х. Э. Ланг
  Энн Меривяли
  С. Мэйт
  С. Паркер
  Н. Покровский
  Евгений Поликанин
  Северино Роса Клот
  М. Стефанович
  А. Р. Тодд
  Шандор Хаваи
  В. Хайманн
  Ф. Хёрауф
  О. Хорбер
  П. Чишмиджиу
  Х. Шлепфер
  Бьёрн Шулльстрём
  Х. А. Эскориаль

Ссылки 
 Официальный олимпийский отчёт 
 Результаты соревнований  

Соревнования на летних Олимпийских играх 1972
Международные соревнования по стрелковому спорту в Германии